Уго Стиглиц (; род. 28 августа 1940, Мехико)  — мексиканский актёр кино и телевидения.

Биография
Родился в 1940 году в Мехико. Сын бизнесмена австрийского происхождения Сигмунда Стиглица и мексиканки  Марии де лос Анхелес Лопес.  Изучал гражданское строительство в Национальном автономном университете Мексики, где вместе с ним учился будущий миллиардер и один из богатейших людей планеты Карлос Слим.

По окончании университета Уго не стремится работать по специальности. Он грезит актёрской профессией. Его друзьями становятся Анхелика Мария и Педро Армендарис младший, впоследствии также ставшие популярными артистами.

В 1968 году режиссёр Рене Кардона, снимавший в Акапулько фильм «Звери» с   Маурисио Гарсесом, предложил Стиглицу сыграть небольшой эпизод с Амаде Шабо. Кардона был настолько впечатлён новичком, что предложил ему главную роль   в своей экранизации «Робинзона Крузо», а спустя несколько лет и в его продолжении «Робинзон Крузо и Пятница на необитаемом острове». Позднее Уго Стиглиц неоднократно появлялся в фильмах Кардоны младшего, как и его отца. В частности, в нашумевшем фильме-катастрофе  1976 года «Выжившие в Андах». 

Всего же на счету актёра свыше 200 ролей в кино, сериалах и мыльных операх.

В честь Уго Стиглица Квентин Тарантино назвал одного из персонажей своего фильма «Бесславные ублюдки», которого сыграл Тиль Швайгер.

Личная жизнь
Неоднократно был женат. Имел отношения с актрисами Барбарой Энджели  и Викторией Вера. У него трое детей — Полина, София и Уго.

Избранная фильмография
 Звери (1969) — Тони
 Робинзон Крузо (1970) — Робинзон Крузо
 Ночь 1000 котов (1973) — Хьюго
 Робинзон Крузо и Пятница на необитаемом острове (1973) — Робинзон Крузо
 Наедине с виселицей (1974) — Энтони Тревор
 Выжившие в Андах (1976) —  Франсиско Педраса
 Тигровая акула (1977) - Стивен
 Тайна Бермудского треугольника (1978) —   капитан Марк Бриггс
 Город зомби (1980) —   Дин Миллер
 У подножия вулкана (1984) — Синаркиста
 Откровенная ложь (1998) —   Сантьяго
 Инструкции не прилагаются (2013) —   Джонни Браво

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения Мексики